Василий Александрович (, Гатчина, Санкт-Петербургская губерния — 24 июня 1989, Вудсайд, Калифорния) — князь крови императорской, младший сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. Внук императора Александра III по материнской линии, и правнук императора Николая Первого по прямой мужской линии.

С рождения был генеалогически самым младшим из всех мужских Голштейн-Готторп-Романовых.

Детство и юность 
Князь Императорской Крови Василий Александрович родился в императорском дворце в Гатчине. Ребёнок был так слаб, что доктора боялись за его жизнь. Младенца пришлось окрестить сразу же, безо всякой пышности, подобающей августейшему отпрыску. Когда в России вспыхнула Февральская революция, а затем произошла Октябрьская революция, Василию Александровичу было всего десять лет. Он пережил драматический плен в крымском имении отца Ай-Тодор, в годы гражданской войны. В возрасте двенадцати лет, в 1919 году, вместе с родителями покинул Россию на борту линкора британского королевского флота «Мальборо». В эмиграции юный князь рос при матери сначала в Дании, а затем в Англии. Средств постоянно не хватало, и одно время Василий Александрович даже работал шофёром в Копенгагене. В Лондоне он окончил школу, и в 1928 году уехал в США в поисках лучшего.

Жизнь в США 
В США Василий Александрович поступил в сельскохозяйственный университет в Сакраменто, который успешно окончил. По окончании учёбы работал в компании «California packing», проводя эксперименты по выращиванию помидоров в теплице и в воде, затем работал служащим, биржевым маклером, содержал салон красоты в Цинциннати, а также работал на фирму Сикорского, производившую вертолёты. Во время Второй мировой войны служил в армии США простым рабочим на судах у калифорнийского побережья.

«Вместе с женой Наталией Александровной он жил в уютной вилле примерно в тридцати километрах к югу от Сан-Франциско, в невероятной сельской идиллии с зеленью и огромными деревьями, дикими косулями и полуручными кошками, из которых двум позволялось заходить в дом (…) Василий Александрович тоже, скорее, по старой русской мерке среднего роста, у него доброе живое лицо, на котором отпечатались следы его болезней».

Обосновавшись в Калифорнии, Василий Александрович принял предложение стать почётным куратором русского архива Гуверского университета. После начала перестройки в России князь вместе с семьёй стал ещё пристальнее следить за событиями на Родине. Хотя он оставался яростным критиком коммунизма, реформы М. С. Горбачёва удивили и взволновали его, он очень надеялся на успех политики перестройки. Шведский журналист С. Скотт, взявший интервью у Василия Александровича, писал: «Все трое с большим удивлением узнали, что по улицам Москвы во время митингов носят русский трёхцветный флаг, и с интересом расспрашивали, что показывают по шведскому телевидению о перестройке в СССР».

Умер князь Василий Александрович 24 июня 1989 года в Вудсайде, Калифорния. 7 июля князя Василия Александровича отпевали в Троицком соборе Сан-Франциско. Почётный караул возле гроба несли кадеты. Похоронили князя Василия Александровича на Сербском кладбище рядом с супругой.

Семья 
Женился 31 июля 1931 года в Нью-Йорке на княжне Наталье Александровне Голицыной (26 октября 1907—28 марта 1989), дочери князя Александра Владимировича Голицына (1876—1951) и Любови Владимировны, урождённой Глебовой (1882—1948). Княгиня Наталья Александровна была сестрой оскароносного художника Александра Голицына (1908—2005) и двоюродной сестрой актёра Петра Глебова (1915—2000).

В браке родилась дочь Марина (род. 22 мая 1940 года в Сан-Франциско), с 8 января 1967 года — супруга Уильяма Лоуренса Бидлестона (род. 1938). Супруги разведены, имеют четырёх детей:
 Татьяна (род.18 мая 1968, Нью-Йорк);
 Александра (род. 19 мая 1970, Нью-Йорк);
 Николас (род. 22 ноября 1971, Нью-Йорк);
 Наталия (род. 30 сентября 1976, Нью-Йорк).

Князь Василий Александрович никогда не признавал династических прав кирилловской ветви (потомки великого князя Кирилла Владимировича) на престол. Многократно письменно и устно выступал против действий своего троюродного брата князя Владимира Кирилловича. После смерти князя Дмитрия Александровича возглавил Объединение членов рода Романовых, организации, которая объединяет большую часть потомков Дома Романовых.

Примечания

Ссылки 
 Некролог в «Нью-Йорк Таймс»
  Князь Василий Александрович и его супруга

Василий Александрович
Василий Александрович
Русские эмигранты первой волны в Великобритании
Русские эмигранты первой волны в США